John Dalton – chimico  e fisico inglese
 John Howard Dalton – politico statunitense
 John Nichols Dalton – politico statunitense
 John Francis D'Alton – cardinale irlandese
 John Dalton – musicista britannico, membro dei The Kinks dal 1969 al 1976

Pagine correlate 
Dalton